Rio Calder

Pessoas 
Peter Ritchie Calder
Richard Calder

Outros 
Troféu Memorial Calder
Calder Park Raceway

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes